Андріс Капіньш ( 4 серпня 1975, Рибниця, Республіка Комі) — відомий хореограф, режисер-постановник телевізійних проектів та педагог, директор Танцювальної школи Papa Dance, президент Міжнародного благодійного фонду «Papa Andris», 2018.

Життєпис 
Народився 4 серпня 1975 року на Півночі СССР у Республіці Комі (400 км від міста Воркути), де і пройшло його дитинство. Згодом його перевозять на Північний Кавказ (м. Майське). Тут Андріс ходить до дитсадка до початку навчання у школі. До школи він почав ходити вже у Латвії (м. Лієпая), куди знову він переїздить з батьками. Тут він здобуває освіту, вивчає культуру і свою «генетичну» мову. Це було портове місто з великою кількістю російськомовного населення. У 16 років  Андріс розуміє, що хоче чогось більшого, мріє про сцену. У 1996 році, після переїзду в м. Рига, починає відвідувати заняття Ризького хореографічного училища. Поштовхом до цього була його участь на конкурсі краси «Містер Латвія», там він знайомиться з директором  чоловічого модельного агентства  «Вакатіо» Зігісом  Липіньшом. Це агентство було виключно чоловічим. Всі моделі мали додаткову можливість займатися хореографією. Заняття проходили за містом (50 км від Риги) в орендованому приміщенні, у суботу й неділю по декілька годин. Це були перші кроки Андріса у танцях, на той час йому було вже 20 років.

Кар'єра 
У 1996—1997 рр. займається класичними танцями. Вчителем його був Володимир Пономарьов, який першим показав йому красу класики.

У 1998—1999 рр. Андріс поєднує разом три речі — роботу (займається оптовою торгівлею), навчання (Ризький технічний університет, економіка) та заняття танцями в ризькій студії «Тодес». До Рижського «Тодесу» він потрапив через свою дівчину, яка наполягала на його заняттях хореографією саме на цій студії і одного разу затягнула його на одне із занять. Після першого ж заняття, Андріс зрозумів, що кожен рух викладача він сприймає як свій. Півтори години занять так надихнули його, що покинути їх він уже не зміг. Андріс постійно працював над собою, був у гарних стосунки зі своїм викладачем. Та одного разу зрозумів, що платити далі за навчання в студії не може. Андріс згадує: «Я покинув заняття в „Тодесі“, але мене знайшли, я не вірю до цього часу: подзвонили, притягнули, запитали причину і запросили на заняття». На студії його чекала Алла Духова: «Ми тоді по простому привіталися і відразу познайомилися. „Чому не ходиш на заняття“, — запитала вона мене. А я їй: „Що з мене взяти — два з половиною метра зросту?“ Та вона наполягла, щоб я продовжив заняття безкоштовно. „Я забираю тебе до Москви, мені такі хлопці потрібні“, — сказала Алла Духова».

Він постійно прагнув самовдосконалення, працював над собою і втрачати можливість попрацювати в Москві — не хотів. Покидає всі свої роботи, бере останні 500 доларів заначки і вирушає в дорогу. Москва зустрічає його виснажливими тренеруваннями щодня, періодичними концертами — показами, і так зранку до вечора. «Ночами просто неможливо було спати: так викручувало всього, боліли зв'язки і ноги», — розповідає Андріс. «Я коли приїхав до Москви, можливо в силу того, що я такий впертий, сказав Духовій: „Алло Володимирівно, Ви від мене не здихаєтесь“, і ось уже 13-ть років вона ніяк не може це зробити», — посміхається він. Згадує Андріс і теплі дружні стосунки зі своїми колегами.

Кіркоров на той час ставив нове шоу. Він вирішив запросити хореографів з «Тодесу», які виступали б разом з його балетом «Ріцетал». Так Андріс у складі «Тодесу» їде до Америки.

Перший свій педагогічний досвід він називає «ексцентричним». Викладав в Єкатеринбурзі. 3 місяця Андріс працює в балеті, пів року викладає по студіях: в Алматі, Талліні, Вільносі, Перьмі, Петропавловську-Камчатському, Софії. Найулюбленішими для нього залишаються Алмати і Петропавлівськ-Камчатський, дуже вразив його також Таллінн. Саме в цьому місті, як згадує Андріс, пройшла його глибока робота над собою. Після Талліну (2003 р.), він вирішує залишити танцювальну кар'єру і далі викладати, про що повідомляє Духову. Вона сказала йому обирати школу, і Андріс, лише будучи на гастролях, і знаючи про Київ тільки із гарних розповідей свого друга, які надихнули і захопили його, вибирає Київ. Важливим для нього в роботі було дотримання всіх постулатів створених Аллою Духовою. Так з 2004 р. Андріс викладає в Києві. У 2006 р. у нього народжується син. Під час роботи в Ризі, він ламає ногу, але навіть при цьому продовжує викладати. Під час його викладання у Вільносі, де він пробув чотири місяці на милицях, люди не переставали відвідувати його занять. Зі своїми учнями вони ставлять «Острів скарбів», у якому Андріс зіграв Джона Сільвера.

З Вільнюса він повинен був їхати знову до Москви відкривати філіал студії, але через небажання дружини покинуть рідне місто і вигідну пропозицію Духової залишитися в Києві директором студії «Тодес», він все ж залишишається в українській столиці. За допомогою батьків його учнів, які дали рекламу на радіо, «циганського радіо» від одного до іншого учня, Андріс повернув до студії 60 чоловік, які займалися в нього раніше.

Зараз Київська студія має 3 філіали по Києву, де в одному з них Андріс викладає до цього часу.

До участі в другому сезоні проекту «Майдан'су» його запросили після виступу у гала концерту першому сезоні без кастингу і він погодився, обравши для підготовки команду Києва. «Головним для мене було розпалити вогонь — немає вогню, немає мотивації, що в танці — найголовніше», — наголошує Андріс. Він зміг донести до своєї команди те, що танець — це є саме життя: «Кожен може танцювати! Це було найголовніше моє завдання під час участі в цьому проекті».

З танцями пов'язаний з 1996 року займався в студії Юриса Пурмаліса (Латвія), в 1998 прийшов в студію Тодес в Ризі, з 2000—2004 року працював у складі Балету «Тодес» (Москва), брав участь в сольних шоу-програмах російських виконавців (Крістіна Орбакайте, Філіп Кіркоров, Володимир Пресняков, Олександр Буйнов, Ірина Аллегрова, Жасмин, Юліан та інші), Слов'янський Базар (2000, 2001, 2002), нагородження Тефи і Овація і ін.

З 2001 року викладав в регіональних студіях Балету «Тодес»:

 Єкатеринбург
 Алмати (Казахстан)
 Софія (Болгарія)
 Петропавловськ-Камчатський
 Таллінн (Естонія)
 Київ (Україна)
 Вільнюс (Литва)
 Рига (Латвія)
 Москва
 Мальта

Творчий шлях 
 Хореограф-постановник програм студії «Квартал 95» (2004, 2005)
 Хореограф-постановник концертів «23 февраля в Большом городе» та "8 марта в «Большом городе» на телеканалі Інтер (2011)
 Хореограф-постановник «ABBA festival Vilnius» (2004) Литва
 Хореограф-постановник «Madonna Show» (2006) Литва
 Режисер-постановник дитячих танцювальних вистав «Остров Сокровищ», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Буратино», «Алиса в стране Чудес»
 Режисер Київських Звітних Концертів школи Алли Духової «Todes» 2004—2019 года
 Хореограф проекту «Служебный Романс» на телеканалі Інтер
 Постановка номерів для концерту «65 лет освобождения Киева» на телеканалі Інтер
 Підготовка Міс Україна 2008 (Ірина Журавська), для Міс Світу (Шоу Талантів, результат III місце, серед 109 учасниць)
 Режисер-постановник та член журі Міжнародного фестивалю «Назустріч Мрії» для дітей сиріт та дітей з соціально не забезпечених сімей з 2009 року
 Режисер-постановник телевізійного проекту «Народна Зірка 4» на телеканалі Україна (2011)
 Хореограф-постановник телепроєкту «Голос Країни-2» на телеканалі 1+1 (2012)
 Хореограф команди Київ і переможець в проекті «Майданс-2» на телеканалі Інтер (2012)
 Член журі проекту «Великі Танці» на телеканалі Інтер (2013)
 Режисер-постановник «VIVA! Бал» (2015)
 Член журі численних міжнародних фестивалів «Яскрава Країна» (Україна), «Dance Continent» (Москва), «Grand Premium» (Санкт-Петербург), «Tevy Dance» (Оренбург), «Wave Ideas» (Білорусь), «Славянски Венец» (Болгарія) та багато інших.
 Суддя чемпіонатів «Hip-Hop International Ukraine», «Feel The Beat», «Global Talent», «The Challenge», «Karnaval Dance Fest» (Україна)
 I Всеукраїнський танцювальний онлайн марафон (2020)

Благодійність і соціальні проєкти 
З 2009 року член журі Міжнародного Благодійного фестивалю «Назустріч Мрії» для дітей сиріт та дітей з соціально не забезпечених сімей. Учасниками цього фестивалю є діти з обмеженими можливостями, діти з соціально незабезпечених сімей, а також діти-сироти.

Листопад 2018 — заснування Міжнародного благодійного фонду «Papa Andris».

Сім'я 
Найціннішим для нього в житті є сім'я, а в людях — щирість, чистота і працелюбство, яку він уважає поштовхом до внутрішнього розвитку і щирості.
Одружений: син Крістіан, дочка Сімона

Цікаві факти 

 У будь-якому місті, у якому він не жив би — не відчуває себе ні своїм, ні чужим.
 Київ уважає «золотою серединою» між Ригою та Москвою.
 Зі своєю майбутньою дружиною познайомився у салоні свого друга, стиліста Ігоря Ніколаєнка.
 Дуже любить подорожувати: навіть обходив і вивчив усі вулиці Талліна і Києва, та інших міст, де довелося працювати.
 Під час участі у проєкті «Майдан'с», восьмирічна дівчинка довела його до сліз: під час репетиції вона зламала собі палець, але нічого нікому не сказала, пробула цілий день на Майдані, виступила, і лише тоді зізналася батькам і попросилася до лікарні.
 Головним своїм завданням вбачає виховати повагу до старших людей, які тебе чомусь навчили.

Примітки

Посилання 
 Сайт 
 Facebook
 Instagram 
 Канал на YouTube 
Латвійські хореографи